Frauendorf ist der Name folgender Gemeinden:

 Frauendorf (Amt Ortrand), Gemeinde im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Frauendorf (Bad Staffelstein), Ortsteil der Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Frauendorf (Divitz-Spoldershagen), Ortsteil der Gemeinde Divitz-Spoldershagen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Frauendorf (Frohburg), Ortsteil der Stadt Frohburg, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Frauendorf (Grimma), Ortsteil der Großen Kreisstadt Grimma, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Frauendorf (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Frauendorf (Neuhausen/Spree), Ortsteil der Gemeinde Neuhausen/Spree, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Frauendorf (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern

 Frauendorf (Gemeinde Groß Gerungs), Katastralgemeinde von Groß Gerungs in Niederösterreich
 Frauendorf an der Au, Katastralgemeinde von Königsbrunn am Wagram in Niederösterreich
 Frauendorf an der Schmida, Katastralgemeinde von Sitzendorf an der Schmida in Niederösterreich
 Frauendorf (Gemeinde Traismauer), Katastralgemeinde von Traismauer in Niederösterreich

 Frauendorf, deutscher Name der Gemeinde Boleráz in der Westslowakei
historisch:
 Frauendorf (Glashütte), 1994/1995, heute Niederfrauendorf und Oberfrauendorf, Ortsteile der Stadt Glashütte im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Frauendorf, heute Axente Sever, Gemeinde im Kreis Hermannstadt (Sibiu), Rumänien
 Babiak, Ort in der Landgemeinde Lidzbark Warmiński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (ehemals Frauendorf im Landkreis Heilsberg, Ostpreußen)
 Golęcino, Stadtteil von Stettin, Woiwodschaft Westpommern, Polen (ehemals Frauendorf im Stadtkreis Stettin, Pommern)
 Pamięcin, Ort in der Gmina Górzyca, Woiwodschaft Lebus, Polen (ehemals Frauendorf im Landkreis Weststernberg, Brandenburg)
 Wróblin, ein Stadtteil von Oppeln, Woiwodschaft Oppeln, Polen (ehemals Frauendorf im Landkreis Oppeln O/S, Schlesien)

politisch:

 Umoja (Frauendorf)

Frauendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Frauendorf (1937–1949), deutsches Todesopfer der Diktatur in der DDR
 Karl Lwowitsch von Frauendorf († 1767), russischer Generalmajor 
 Stefan Frauendorf (* 1945), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Fraundorf
 Frauendorfer